Маки има више значења:
 Маки (покрет отпора), француски покрет отпора у Другом светском рату
 Маки (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Маки (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
 Маки (Ајдахо), град је у америчкој савезној држави Ајдахо

Особе 
 Ентони Маки, амерички  глумац
 Џ. Л. Маки, аустралијски филозоф
 Сеичиро Маки, јапански фудбалер